Уилфред Джеймс Пэллотт (; ) —  валлийский хоккеист на траве, нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 
Уилфред Пэллотт родился 5 ноября 1884 года в британском городе Кардифф.

Играл в хоккей на траве за «Уитчёрч» из Кардиффа и «Пенарт».

В 1908 году вошёл в состав сборной Уэльса по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Выступал на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей не забивал.

Умер 7 ноября 1957 года в британской деревне Сент-Брайдс-супер-Или.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Уэльса
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Игроки мужской сборной Уэльса по хоккею на траве